

Вестерлі — місто, штат Род-Айленд
 Вестерлі — переписна місцевість, штат Род-Айленд